Турнір проводився вперше. 

Енн Лі виграла свій перший титул WTA, здолавши в фіналі Камілу Осоріо з рахунком 6–1, 6–4. Проте Лі грала в фіналі вдруге, не рахуючи  тренувальний турнір в Мельбурні на початку року, що був скасований через брак часу.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щаслива лузерка

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

Зовнішні посилання
Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Tenerife Ladies Open - Singles
2021 в іспанському спорті